2 miejscowości w Polsce: 

 Białężyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków 
 Białężyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina